Västergårdstjärn kan avse:
Västergårdstjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Västergårdstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (18,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn